IV puede referirse a:

El número Cuatro en numeración romana;
IniciativaVerds, partido político español;
Terapia intravenosa;
IV, álbum de Jaded Heart (1998);
IV, álbum de Forseps (2004);
IV, álbum de To/Die/For (2004);
IV, álbum de  Godsmack (2006);
IV, álbum de Veruca Salt (2006);
 El siglo IV de nuestra era, del año 301 al 400.

Siglas